

Населені пункти та їхні частини
 Вишкув — місто в Вишковському повіті Мазовецького воєводства
 Вишкув — гміна в Вишковському повіті Мазовецького воєводства
 Вишкув — село в гміні Боґатиня Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Вишкув — село в гміні Лів Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Вишкув — частина села Врублін у гміні Ґлоґувек Прудницького повіту Опольського воєводства

Примітки